Il singolare femminile dell'AEGON International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo 2009 ma in questa edizione è stata sconfitta subito al primo turno dalla francese Aravane Rezaï. Il torneo è stato vinto dalla russa Ekaterina Makarova, che nell'ultimo incontro ha sconfitto la bielorussa, numero 15 del ranking mondiale, Viktoryja Azaranka.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Samantha Stosur (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)

 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Li Na (primo Turno, ritirata) 
 Marion Bartoli (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON International 2010